Ширванский — многозначное понятие.

Фамилия 
 Ширванский, Джавад-хан — генерал-майор Русской императорской армии.
 Ширванский, Мустафа-хан — хан Ширвана (1792—1820), генерал-лейтенант Русской императорской армии.

Другие значения 
 Ширванский 84-й пехотный полк — пехотная воинская часть Русской императорской армии.
 Ширванский заповедник — природный заповедник, расположенный на востоке Азербайджана.
 Ширванский национальный парк — национальный парк в Азербайджане.
 Ширванский танбур — азербайджанский народный струнный музыкальный инструмент.